Gletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gletjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (6,59 ha)
Gletjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (7,72 ha)
Gletjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (7,11 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn